Timm kan som auktorsförkortning betyda:

 Joachim Christian Timm
 Robert M. Timm

Robotskapade auktorsförkortningar